Ulrich-von-Hutten-Schule ist der Name mehrerer Schulen, die nach dem Humanisten Ulrich von Hutten benannt sind.

Deutschland 

Hutten
Ulrich von Hutten